Ormerod est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1979), joueur anglais de football
Brett Ormerod (né en 1976), joueur anglais de football
 (1834-1894), ingénieur minier anglais
Eleanor Anne Ormerod (1828-1901), entomologiste britannique
 (1785-1873), antiquaire et historien anglais
Jan Ormerod (1946-2013), illustratrice australienne en littérature jeunesse
 (1848-1925), médecin et neurologiste anglais
Katie Ormerod (née 1997), snowboardeuse britannique

Nick Ormerod (né en 1951), scénographe et réalisateur britannique
 (né en 1950), économiste britannique
 (né en 1950), médecin et professeur anglais
Sam Ormerod (1848-1906), joueur et arbitre anglais de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme